|-
| 96201 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96202 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96203 - || || 24 de setembre, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96204 - || || 25 de setembre, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96205 Ararat || || 24 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 96206 - || || 24 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 96207 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 96208 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 96209 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 96210 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 96211 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 96212 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 96213 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 96214 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 96215 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96216 - || || 15 de setembre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96217 - || || 14 de setembre, 1993 || Cima Ekar|| A. Boattini, V. Goretti
|-
| 96218 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96219 - || || 19 de setembre, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 96220 - || || 16 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 96221 - || || 15 d'octubre, 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 96222 - || || 12 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96223 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96224 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96225 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96226 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96227 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96228 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96229 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96230 - || || 11 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96231 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96232 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96233 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96234 - || 1993 UG || 20 d'octubre, 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 96235 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96236 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96237 - || || 4 de novembre, 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 96238 - || || 4 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96239 - || || 7 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96240 - || || 7 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96241 - || || 7 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96242 - || || 13 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96243 - || || 12 de febrer, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96244 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96245 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96246 - || || 4 de maig, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96247 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96248 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96249 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96250 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96251 - || || 5 de setembre, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96252 - || || 28 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96253 - || || 28 de gener, 1995 || Oohira || T. Urata
|-
| 96254 - || || 27 de febrer, 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 96255 - || || 2 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96256 - || || 25 d'abril, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96257 - || 1995 JE || 3 de maig, 1995 || La Silla || S. Mottola
|-
| 96258 - || || 27 de maig, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96259 - || || 23 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96260 - || || 29 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96261 - || || 22 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96262 - || 1995 PF || 1 d'agost, 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 96263 - || || 23 de setembre, 1995 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| 96264 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96265 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96266 - || || 21 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96267 - || || 26 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96268 - || || 20 de setembre, 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr, C. W. Hergenrother
|-
| 96269 - || || 17 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96270 - || || 27 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96271 - || || 21 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96272 - || || 29 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96273 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96274 - || || 21 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96275 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96276 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96277 - || || 20 de novembre, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96278 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96279 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96280 - || || 19 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96281 - || || 21 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96282 - || || 23 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96283 - || || 16 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96284 - || || 18 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96285 - || || 20 de desembre, 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 96286 - || || 15 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96287 - || || 20 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96288 - || || 11 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96289 - || || 17 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96290 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96291 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96292 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96293 - || || 20 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96294 - || || 11 de maig, 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96295 - || || 11 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96296 - || || 20 de juliol, 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96297 - || || 13 de setembre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 96298 - || || 6 de setembre, 1996 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| 96299 - || 1996 SO || 18 de setembre, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 96300 - || || 21 de setembre, 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
6